Kensy ist der Name von
 Adam Kensy (* 1956), polnischer Fußballer
 Rainer Kensy von Echlin (* 1961), deutscher Agrarökonom